Das Dubai Duty Free Masters 1988 war ein zur Snooker-Saison 1988/89 gehörendes Snookerturnier. Es war die Erstaustragung des Einladungsturnieres, welches das erste Profiturnier in den Golfstaaten wurde. Das Turnier wurde vom 26. September bis zum 29. September im Al Nasr Stadium in Dubai ausgetragen.

Als Gewinner trat Neal Foulds aus dem Turnier, der im Finale Steve Davis mit 5:4 bezwang. Das höchste Break spielte Willie Thorne.

Preisgeld 
Der Sponsor des Turnieres war Dubai Duty Free. Das gesamte Preisgeld betrug 73.000 £, es gab kein Preisgeld für das höchste Break.

Turnierplan 
Im Achtelfinale spielten acht professionelle Snookerspieler gegen Lokalspieler. Alle Lokalspieler verloren, ohne ein Frame zu gewinnen, sodass nur die acht Profispieler im Viertelfinale standen.

Century Breaks 
Während des Turnieres wurden drei Century Breaks von zwei Spielern gespielt.
  Willie Thorne: 107
  Neal Foulds: 103, 101

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1988
Billardturnier in Dubai
1988